Шах может означать:
 Шах — ситуация в шахматах, когда король находится под боем.
 Шах — титул монарха в некоторых странах.
 Шах — советская и российская трэш-метал-группа.
 Шах (алмаз) — второй по ценности в России драгоценный камень.
  — месторождение в ОАЭ.

Персоналии 
 Шах Ниматулла
 Сулейман Шах
 Идрис Шах
 Ахмад Шах Масуд
 Бахадур Шах II
 Мухаммад Шах (Бруней)

Фамилия 
 Шах, Асгар Али (род. 1978) — пакистанский боксёр.
 Шах, Ганеш (род. 1949) ― непальский политик.
 Шах, Георгий Хосроевич — литературный псевдоним Георгия Шахназарова.
 Шах, Зинаида Савельевна (1905—1978) — советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Шах, Идрис (1924—1996) — писатель и учитель в суфийской традиции.
 Шах, Ифтихар Хуссейн (1949—2020) — государственный и военный деятель Пакистана.
 Шах, Кундан (1947—2017) — индийский режиссёр и сценарист.
 Шах, Надин (род. 1986) — британский автор-исполнитель.
 Шах, Насируддин (род. 1950) — индийский киноактёр и режиссёр.
 Шах, Саид Мурад Али (род. 1962) — пакистанский государственный деятель.
 Шах, Саид Хусейн (род. 1964) — единственный в истории Пакистана боксёр, получивший бронзовую медаль на Олимпийских играх.
 Шах, Себастьян Фрэнсис (род. 1957) — католический епископ, архиепископ Лахора с 14 ноября 2013 года, член монашеского ордена франкцисканцев.
 Шах, Соня (род. 1969) — американская журналист-расследователь и автор научно-популярных книг.
 Шах, Элиэзер Менахем (1897—2001) — духовный лидер литовского направления в иудаизме в Израиле
 Шах, Яков (ум. 1583) — гетман запорожских казаков
Часть:
 Ахмад-шах Дуррани
 Надир-шах
 Захир-Шах
 Шах-Али
 Фетх Али-шах
 Мелик-шах I
 Мозафереддин-шах Каджар
 Земан-шах Дуррани
 Насреддин-шах
 Ага Мохаммед Шах Каджар
 Шах-Аббас
 Шах-Алам
 Шах-Дениз
 Шер-шах
 Мохаммед-шах Каджар
 Шах-хан
 Султан Ахмад-шах
 Мухаммед Али-шах
 Тимур-Шах Дуррани
 Мубарак-шах
 Алауддин Хусайн-шах
 Мухаммед Надир-шах
 Шах-Хуссейн

Имя 
 Хан, Шах Рух
 Дост, Шах Мухаммед

См. также 
 Шахиншах
 Падишах
 Шахтау
 Хорезм-шах
 Реза-шах Пехлеви